Cani sciolti – singolo dei Sangue Misto del 1995
 Cani sciolti (2 Guns) – film del 2013 diretto da Baltasar Kormákur
 Cani sciolti - Badge of Fury (Bu er shen tan) – film del 2013 diretto da Tsz Ming Wong
 Terriers - Cani sciolti – serie televisiva statunitense
 Cani sciolti – serie a fumetti italiana edita dalla Sergio Bonelli Editore
 Cani sciolti – album di Francesca Michielin del 2023